Cet article présente une liste non exhaustive de consoles de jeux vidéo de première génération classées par fabricant. Plus de 900 y sont répertoriées.

A

APF Electronics Inc.

Academy

Acetronic

Ajax

Akur

Alfa Electronics PTE. LTD.

Algemene Bank Nederland

Allied's

Alltronic

Ameltone

Asaflex

Asaki

Atari Inc.

Atomic

Audiosonic

B

BMC

Bandai Co.

Binatone

Bingo

Blaupunkt

C

C&G Electronic

C.I.C.

Coleco

Comersa

Commodore International

Concept 2000

Concord

Conic

Consolidate Enterprises - Convoy

Continental Edison

Creatronic

D

DMS - Clayton Group Ltd.

Davitronix

Decca Records

Diasonic

Dick Smith

E

E&P Electronic LTD.

Elektronika

Elftone

Enterprex

Epoch Co.

Exclusiv

Executive Games

Eximec

F

First Dimension

Furtec

G

GTE General de telecomunicaciones

General Home Products

Glorytone

Gracia

Granada Electronics

Grandstand

Groupe SEB

Grundig

H

HGS Electronic

Hanimex

Harvard

Heathkit

Heru Ellipses

Hit-Go

Hobbytron

Hometronics

I

IEA

INTerELektronik GmbH (Intel)

ITMC

ITT Schaub-Lorenz

Ingersoll

Inno-Hit

Intercord

Interstate Electronics Ltd.

Interton

K

Kiyo-Seiwa

Klervox

Körting Radio Werke

L

Lark

Lloyd's

M

MBO

Magnavox

Maree Electrónica

Markint

Match

Mecca

Mentor

Mercury

Mestron

Miragame

Monarch

Mustang

N

Neutron

Nintendo

Norda

Novex

Novoton

O

OPL

Olympos Electronic

Otron

P

Palladium

Palson

Panoramic

Pathé-Marconi

Philco

Philips

Polycon

Poppy

Prinztronic

Q

QuadTronics

R

R10

RadioShack

Radiola

Rado Sonic

Radofin

Re-El

Ricochet Electronics

Roberts

Rollet

Ronex

S

S.H.G. Black Point

Sands TM

Sanwa

Schneider Electric

Scomark

Sears

Sheen

Sipo

Société occitane d'électronique

Soundic

Sportel

Sportron

Starex

Superlectron

Syrelec

T

TCR

TEC

TRQ - Talleres Radioeléctricos Querol S.L.

TV18 (TV 2018)

Takara Tomy

Takatoku Toys

Tandy Corporation

Technigraph

Tele-Match inc.

Tele-Partner

Teleflip

Telegol

Teleng

Teleplay

Temco

Termbray

Thomson

Tokyo

U

Ultrasound

Unimex

Union des républiques socialistes soviétiques

Unisonic Products Corporation

Unitrex

Universal Research Laboratories, Inc.

Universum

Univox

V

Venture Electronics

Video Stellar

Videomaster

Videoton

W

Windsor

Y

Y.S.A.

Z

Zanussi

Zeon

Misc 

∑ 902 items.

Notes et références 

première génération